Niarchos steht für:
 Stavros Niarchos Foundation, griechische Stiftung, die Kultur, Bildung, Gesundheit und soziale Projekte unterstützt
 Niarchos (Diamant), einem in Cullinan (Südafrika) gefundenen Diamanten
 Niarchos (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Zwergsechsaugenspinnen (Oonopidae)

Personen:
 Philip Niarchos (* 1954), griechischer Kunstsammler
 Spyros Niarchos (* 1955), Sohn von Stavros Niarchos und Vizepräsident der Stavros Niarchos Foundation 
 Stavros Niarchos (1909–1996), griechischer Reeder